Nem hivatalos labdarúgó-világbajnokok teljes időrendi listája. A táblázatban arany színű háttérrel vannak jelölve azok a nemzetek, amelyek a labdarúgó-világbajnokság címvédői voltak az adott időpontban.

Címvédők

1900 előtt

1900 – 1920

1920 – 1930

1930 – 1940

1940 – 1950

1950 – 1960

1960 – 1970

1970 – 1980

1980 – 1990

1990 – 2000

2000 – 2010

2010 – 2020

2020 – 2030

Statisztika

Leghosszabb sorozat a mérkőzések száma alapján 
A táblázatban azok a sorozatok szerepelnek, amikor az adott csapat legalább 10 alkalommal megvédte a címet.

Leghosszabb sorozat az eltelt napok száma alapján

Jegyzetek

Források 
 Az UFWC oldala
 A FIFA honlapja

Labdarúgó-válogatottakkal kapcsolatos listák